Оксфордський університет складається з 38 коледжів, а також 6 гуртожитків — закритих навчальних закладів, що належать релігійним орденам без статусу коледжу.

Список

Перманентні голли

Кольори 

Коледжі Оксфордського університету

Посилання 
 
 University of Oxford